Az 1943–1944-es Nationalliga volt a 47. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Grasshoppers volt. A szezont a Lausanne Sports csapata nyerte, a bajnokság történetében ötödjére.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság